Fumihisa Yumoto – ex saltatore con gli sci giapponese
 Kenichi Yumoto – lottatore giapponese
 Shinichi Yumoto – lottatore giapponese